Kouki ist der Familienname folgender Personen:

 Eemeli Kouki (* 1991), finnischer Volleyballspieler
 Hadeel Kouki, syrische Menschenrechtsaktivistin
 Mikko Kouki (* 1967), finnischer Schauspieler
 Tapio Kouki (* 1947), finnischer Schauspieler